La Pansipit est un fleuve des Philippines situé dans la province de Batangas, sur l'île de Luçon. Elle prend sa source au lac Taal, dont elle est le seul exutoire, et se déverse dans la baie de Balayan après seulement  de cours.

Notes et références 

Cours d'eau aux Philippines
Luçon